Воронько () — украинская фамилия. Известные носители:

 Воронько, Александр Григорьевич (1917—1997) — Герой Советского Союза.
 Воронько, Олег Евгеньевич (род. 1974) — украинский ИТ-предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Воронько, Платон Никитович (1913—1988) — украинский советский поэт.
 Воронько, Роман (род. 1978) — украинский легкоатлет.